Appleseed — многозначное понятие.

 Appleseed — прозвище героя американского фольклора.
 Appleseed («Яблочное зёрнышко») — манга и серия основанных на ней аниме-фильмов.
  (1999) — EP рэпера Aesop Rock.
 Appleseed (2001) — роман Джона Клюта.
  (2021) — роман Мэтта Белла.